Saros 89 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 februari 18 t/m 24 maart 1316. Deze serie duurde 1298 jaar en 49 dagen, bevatte 73 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 18 t/m 90.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus